Повратак Цигана је трећи студијски албум босанскохерцеговачког репера Френкија. Албум се састоји од 14 нумера и издат је 2008. године.

Списак песама 
Притисни стоп
Диши
Gang Bang feat. Хамза
In Full Effect
Пакао и рај
Повратак Цигана feat. Хамза
Ја не знам
'Еј хоџа feat. Дамир Авдић
Аудио Џихад
Бетон Босне feat. Црни звук
Yes Yes
Гурбети feat. Edo Maajka
Препознај feat. Hamza
Немош

Види још 
Френки

Албуми 2007.
Хип хоп албуми